Павле Джуришич (9 июля 1907 — 21 апреля 1945) — воевода четников. Воевал против партизан Тито и стран Оси. Помог сбитым американским лётчикам. Это событие запечатлено в книге Забытые 500.

Детство 
Родился 9 июля 1907 года в районе Лесянске. В 1909 году его отец родом из района Лесянске был переведён в Подгорицу.

Его отец был участником Первой и Второй Балканских войн. Он был убит в Первой мировой войне в австрийской крепости Калиновик, похоронен на церковном кладбище в Подгорице.

После смерти своего отца у Джуришича осталась мать, дядя и дед по материнской линии. Дядя был судьёй в Беране . Павел окончил начальную школу в Подгорице. После учился в средней школе в Беране, но так и не окончил её, уйдя после седьмого класса.

Офицерская карьера 
Осенью 1927 года Павле Джуришич поступил в Военную академию, из которой позже выпустился в звании лейтенанта пехоты. В 1930—1931 годах служил в Сараево как десятый сержант Таковского пехотного полка. Офицеры полка заметили в нём способности и амбиции, и он был отправлен в школу пехотного офицера в Сараево как сержант стрелковой роты. Во время обучения уехал в Беран помочь больной матери.

В 1934 году получил лейтенанта, а затем некоторое время служил в качестве адъютанта. В 1937 году дослужился до капитана и получил под командование батальон.

Когда итальянские войска оккупировали Албанию в 1939 году, Павле Джуришич был направлен к границе с Албанией. На Плавском озере Павел показал себя отличным дипломатом: он убедил итальянцев заплатить 100 000 динаров серебром.

Участвовал в обороне югославских войск во время вторжения формирований стран Оси.

Джуришич во время восстания 13 июля 
Капитан Джуришич ждал удобного момента для начала восстания против оккупационных властей. Он налаживал связи с другими офицерами, с гражданами. Вёл переговоры с Коммунистической партией Югославии, но так и не смог договориться: коммунисты и социалисты желали создать национальную армию, а Джуришич не желал.

13 июля 1941 в Черногории было поднято антиитальянское восстание в ответ на создание Италией марионеточного Королевства Черногории. Через два дня после начала восстания, 15 июля, началась борьба за сектор Джуришича, а 17 июля под его командованием свершилось нападение на итальянский гарнизон в Беране. Джуришич заставил итальянские силы сдаться. 18 июля Беран полностью перешёл под контроль восставших.

После победы над итальянцами Джуришич 3 августа 1941 года вышел в отставку, а затем переехал в Верхнюю Заострию, где сформировал свою горную штаб-квартиру.

Джуришич и войны в Черногории 
После начала войны в Черногории, Джуришич в ноябре 1941 года отправился с визитом к Драже Михайловичу в Голию.

Павле Джуришич, в дополнение к рекомендации по дальнейшей работе, принёс два указа Михайловича. Согласно первому указу был создан Генеральный штаб; Джердже Лашич назначен командиром национальных сил сопротивления Черногории, а Джуришич — командиром Лим-Санджакского отряда.

В 1942 году отряд Джуришича провёл первый бой с югославскими партизанами. Бой закончился с неопределённым исходом.

23 февраля 1943 года Джуришич захватил Колашин и перенёс свою штаб-квартиру из Верхней Заострии. В то же время Италия предъявила ультиматум: любая попытка провозгласить независимость Черногории повлечёт за собой войну с Италией.

Летом 1943 года вступил в силу «пакт о ненападении» между итальянцами и четниками-коллаборационистами в Черногории.

Новоиспечённый майор Джуришич провёл вместе со своими силами операцию в Неретве против партизан. Бои шли с переменными успехами. После кровавой битвы при Невесине Джуришич был вытеснен из Черногории.

Бегство Джуришича 
В 1943 году в Черногорию вошла 1-я горнострелковая дивизия вермахта, которая не имела отношения к договору четников и итальянцев, и стала разоружать четников.

Немцы захватили Колашин, а Павле Джуришич с сотней своих бойцов попал в плен 14 мая 1943 года. Также были захвачены начальник штаба и адъютант. Итальянцы окружили дом, в котором немцы держали Джуришича, а также создали позиции пулеметов и пехоты. После бурных переговоров немцам удалось вывести Джуришича за пределы области, контролируемой итальянцами.

Джуришич был привезён в Берлин на допрос. Короткое время он содержался в берлинской тюрьме, там его допрашивали и пытали. В июне 1943 года перевели в польский концлагерь Стрый.

Через три месяца, 27 августа 1943 года, Павле Джуришич совершил побег из плена, но вскоре был пойман. Сидел 40 дней в тюрьме. После вмешательства Милана Недича Джуришич был освобождён.

После этого Джуришич встретился с Драже Михайловичем. Затем был направлен в Черногорию.

В Черногории Джуришич сформировал три полка в Милешеве, Плевле и Подгорице. После этого Недич начал посылать отряды на помощь Джуришичу. Вскоре в Черногорию пришёл второй батальон полка Пятого корпуса сербских коллаборационистов в составе около 900 бойцов.

11 октября 1944 года Джуришич получил звание подполковника и был награждён Железным крестом «за верность Рейху и правительству Сербии».

Но несмотря на пропаганду Недича и награждение Джуришич оставался сторонником Михайловича.

Уход из Черногории 

В середине 1944 года партизанские отряды двигались в сторону места дислокации войск Джуришича. Он приказал битве под Прибоя и Черного Top. Джуришич заключил соглашение с албанскими лидерами о совместной борьбе против партизан и отклонил Грецию. 3 октября были проведены переговоры четников.

Павле отправился в Шкодер продолжить переговоры в целях создания свободной территории (Черногория, Бока, Албания) для посадки короля и союзников. Была достигнута договорённость с Марком и Жан Донием Юсуфом, командующим жандармерией Албании. Тесно сотрудничал Джуришич с племенным лидером албанских кельменди капитаном жандармерии Преком Цали; Джуришич и Цали объявили себя побратимами.

По приглашению Михайловича пойти и присоединиться к его силам в Боснии, Джуришич немедленно созвал совещание четников Черногории.

28 декабря 1944 года силы Джуришича поймали в Рудо. Сам Павле поехал на совещание в село Забок, где был подвержен критике за дезорганизацию армии. В Рудо был убит один из солдат Джуришича. Вместе с тем, к Джуришичу присоединились ополченцы в составе 17 000 человек. Из этих ополченцев были сформированы три новых дивизии.

14 февраля 1945 года Джуришич прибыл к Михайловичу в село Кожух. Михайлович сказал, что он находится в тяжёлом положении. Были приглашены делегаты Секулы Дрлевича, предлагавшие свои услуги. Они сказали Анте Павеличу о готовности к приёму и уходу за больными, ранеными и беженцами, а также обеспечить отдых дивизиям Джуришича. В обмен он попросил дать согласие на совместную борьбу против коммунистов и социалистов.

Михайлович не одобрил такое предложение, вступив в конфликт с Джуришичем. Он знал о том, что Джуришич и Дрлевич были союзниками, и был склонен думать, что с Дрлевичем ещё можно заключить соглашение, но только не с Павеличем. Джуришич вынужден был пойти на соглашение с Дрлевичем. Боеспособных солдат стали переправлять через реку Босну 10 марта в сторону реки Врбас на Лиевче. С Джуришичем двинулись Млавский и Косовский корпуса. По состоянию на 31 марта четники были в Лиевче.

Секула Дрлевич большое предательство, Джуришич четников были на Lijevča усташей было бороться, что они были задержаны прорыв к Козара и партизанские отряды pritiskivale из района Баня-Луке. Усташей занимается танков и самолетов, которые выбрасывают листовки заявили, что убьют Павла четников Джуришича и склонить вырезаны Drljevic. Усложнение Джуришича и его группы, условные искать новые переговоры.

Павле Джуришич со штаб-квартирой рекомендовал его подразделений признать Секула Дрлевича командующим армией Черногории, с тем чтобы сохранить столько же жизней, после окончания войны nazirao.

Когда усташи узнали, что Павле Джуришич прибыл близ города Баня-Лука, послал его сотрудникам domobranskog Metikoš полковник, который в противном случае Джуришича знакомство с офицерами Югославии. Джуришич сделал роковую ошибку. Принимает быть сделаны в Стара Градишка на переговорах.

Гибель 

По прибытии в Стару Градишку приветствовал его и вооруженных усташей разоружил его и других должностных лиц двадцатого четников в апреле 1945 года.

Под предлогом, что они должны оставаться в Градишка для новых переговоров с Секулой Дрлевичем, все офицеры во главе с Джуришичем были заперты в старом здании. Несмотря на недавние надежды, что они приложат усташей, а также приказал уничтожить следы Ясеновац.

Вскоре пришел к Стара Градишка видных офицеров усташей, в том числе: Любо Милош полковник Джон Džal, Драгутин pudica капитан, капитан Джозеф Сударь, Боско Агра, Душан Попович, и подполковник Доминик пиццы. После инвентаризации личных вещей и оружия, порядок приходит лейтенант Pičilija, что со своей группой четников Павле Джуришич ликвидировать все офицеры закрыта в Ясеновац.

После полуночи 21 апреля 1945 года все должностные лица, во главе с Павле Джуришичем, были связаны и отправлены к моторным лодкам, которые ждали их на Саве. Для самых секретных и под усиленной охраной сил усташей парус лодки и пришли к Ясеновац, где они уже уничтожили следы преступления усташей.

Группы захватили четников был направлен в лагерь № дворе Sabirnog III (официальный портал Ясеновац), где они были подполковник Доминик пицца все postreljao. Труп Павле Джуришича был выброшен в ближайшую хорошо, а другие органы pobacani и в смеси с другими жертвами усташей, и некоторые из них были сожжены в крематории.

После ввода четвертого энергоблока Сербский бригады в лагере заключенных заявили, что они были усташи, что Павле Джуришич бросили в колодец. Из скважин фактически сняли труп, но партизаны не верили, что это был труп Джуришича.

Кроме того Đurišić, выполненных в виде полковников и Захария Остожич, Мирко Lalatovic, Порт Baletić майор Петр Бачович, Милош Dujovic командира летательного отдела 95 четников, жандармский ротмистр Петр Драшкович, Андрия Драшкович нападение четников командир отряда, капитан Gajo Радович. Только жалел Драгице Vasic, который был введен в партизанские отряды.

Убит это полный набор князя Павла Джуришича следующий день с остальными заключенными. Существует песня о Джуришича имени Джуришич молодой майор.

Судьба четников Джуришича 

Большие группы четников Павле Джуришича были разоружены после трагедии Lijevče. Те, кому удалось вырваться из рук усташей, upitili направлении Словении для того, чтобы сдаться западным союзникам.

Но в это время части 4-й югославской армии генерал Питер Drapšina работают в области Постойна-Копер-Триест, Гориция. При таких обстоятельствах, замкнули кольцо вокруг города Dravograd, где силы югославской армии по-прежнему столкновения с отрядами немецких дивизий, которые, так как все средства хотел выйти из Югославии. Эта война после войны продолжался до 15 Мая, когда Германия капитулировала в Югославии.

В качестве делегата, вести переговоры с партизанскими отрядами, был послан вице-Поль Đurišić, основные Васо Вукчевич, который пытается лечить партизаны захватили политикой четников войны. Он получил политическое пятьдесят первый комиссар Отдел Воеводине, генерал-майор в Милан Баста Dravogradu.

Всего 40,000 Đurišićevih четники впали в немилость с новым победителям. Было решено, что политический комиссар седьмой Далматинских бригады, Душан Sekic Сака перейти на четников, которые хотели научить и представить свои условия капитуляции.

Васо Вукчевич затем выступил с речью последний и самый знаменитый сбор четников, которые были вооружены со следующими словами:

"Братья, счастье войны мы leđa.Mi okreniula мы, наконец, проиграли войну. Войны они получили нас и наших противников не осталось ничего, кроме капитуляции перед новой югославской армии. Мы имеем дисциплинированной и до сих пор получить окончательное поражение и перейти к zarobljeništvo.Dobio Я уверен, что победителей в войне, чтобы изучить нашу вину, и это будут представители новой югославской армии.

Да здравствует новая югославская армия! Cheers, Англии, Америки и России!

Poslijednji раз, когда вы, братцы, obaćam и пусть они будут svivišnji Бог в помощь!

После выступления, начал разоружение четников Джуришича и реализации в лагере, который был организован штаб пятьдесят первой Отдел Воеводине. Планируется осуществить все Марибор и изучить индивидуально каждого из вина, если бы она существовала. В отличие от новых победителей в договоре не ведется. Несколько дней спустя, большинство съемки захватили четников в стену моста, и связан с остальной тех националистов, которые вернулись из Англии и Австрии, вместе с ним в Kocevski postreljani леса 20-25. Май 1945.

Считается, что в этих маршах смерти было убито около 3500 четников Павел Đurišić. Лишь небольшое число удалось бежать за границу и рассказал о партизанской возмездия.

Примечания

Литература 
 
 Радован Калабич. Равногорская история. — Белград, 1992.
 Боревое Карапанцич Гражданская война в Сербии 1941—1945 годов. — Белград, 1992.
 Милан Баста. Рат је завршен седам дана касније. — Загреб, 1980.
 Коста Николич. История Равногорского Покрета. — Кн. 1-3. — Белград, 1999.
 Милосав Самарцич. Дража Михаилович и општа историја четничког покрета. — Том II. — Крагуевац, 2005.
 Владимир Дедийер и Антон Милетич. Против заборава и табуа-Јасеновац (1941—1945). — Сарајево, 1991.
 Саво Скоко. Крваво коло Херцеговачко. — Подгорица, 1995.

Ссылки 
 О Павле Джуришиче

Четники во Второй мировой войне
Националисты Сербии